1996 Голяма награда на Испания е 26-о за Голямата награда на Испания и седми кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 2 юни 1996 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Репортаж 
Това състезание е спечело от Михаел Шумахер от Ферари при дъдждовни условия.

Мика Сало е дисквалифициран за втори път поради промяната на неговия Тирел в 16 обиколка от състезанието.

Деймън Хил стартира от пол-позиция но се завъртя три пъти. Първото завъртане от 3-ти вече е 5-и, второто завъртане от 3-ти на 8-а позиция но третото завъртане му коства и състезанието за британеца като отпада близко до боксовете.

Рубенс Барикело който за един момент поведе, докато Шумахер и Алези бяха при своите боксове, направи силно представяне в това състезание и е на трети позиция, в позиция на подиума, преди да отпадне 20 обиколки преди финала поради проблем със съединителя което доведе и двигателя да спре. Герхард Бергер се завъртя при предишната обиколка когато се опита да изпревари Джордан-а на бразилеца. Това доведе Жак Вилньов да заеме третата позиция на финала.

След доброто си начало Хайнц-Харалд Френтцен завършва на 4-та позиция на обиколка зад победителя. Мика Хакинен задържа петата позиция след завъртането си. Йос Верстапен който върви на 6-а позиция, прави 180-градусово завъртане преди да се удари в предпазните гуми 12 обиколки преди края, отреждайки Педро Диниз да финишира в точките като само 6-а състезатели са останали.

107% време: 1:26.296

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Мика Сало е дисквалифициран поради нарушение на мястото за заемане на автомобила

Източници 
 

Голяма награда на Испания